Personen
 Johannes Messchaert (1857-1922), Nederlandse bas-bariton
 Muriël Messchaert (1989), Nederlandse handbalster